

Attività politica 
Sindaco di Bellante dal 2006 al 2011, è stato eletto presidente della provincia di Teramo nelle elezioni provinciali del 12 ottobre 2014 con il Partito Democratico. È il primo presidente della provincia di Teramo non eletto dai cittadini in elezioni dirette. Il 31 ottobre 2018 gli è succeduto Diego di Bonaventura, esponente del centrodestra.